Болдвин има више значења:
 Округ Болдвин (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Болдвин (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Болдвин (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Болдвин (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Болдвин (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Болдвин (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Болдвин (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Болдвин (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Болдвин (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Болдвин (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Болдвин (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија

Особе 
 Alec Baldwin
 Baldwin Park
 James Baldwin
 Скот Болдвин, велшки рагбиста
 Стенли Болдвин, британски политичар